Пржебендовский ():
 Пржебендовский, Игнацы Францишек (1731—1791) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Пржебендовский, Ян Ежи (1638—1729) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, полковник и сенатор.